Жанайдаров Сеи́лбек (Сеи́лбек Мейрамов) Мейраму́лы (каз.интеллигент Сейілбек Жанайдарұлы; Казахстан, Улытауская область 1884 год — 1929 год) — казахский юрист, один из лидеров правительства «Алаш-Орды» и национально-освободительного движения Казахстана.

Происходит из рода Аргын племени Тортуыл Среднего жуза.

В 1913 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После окончания университета работал в г. Витебске в губернском финансовом отделе.

Накануне Февральской буржуазно-демократической революции и Октябрьского переворота вместе с Миржакип Дулатовым, Мустафа Шокаем, А. Биримжановым активно участвовал в национально-демократическом движении в казахской степи. В 1916 г. вернулся из Витебска на родину, работал налоговым инспектором в г. Атбасаре. В 1916 г. участвовал в работе по оказанию помощи казахской молодежи, реквизированной на фронт на тыловые работы. Участвовал в 1-ом Общеказахском съезде, проходившем в Оренбурге, в качестве делегата от Акмолинской области. Был избран членом правительства Алаш-Орды. В 1918 г. по указу Алихан Букейханова был назначен судьей в Акмолинскую область. После образования Казахской автономной республики был назначен членом коллегии республиканского финансового народного комиссариата в г. Оренбурге, работал заместителем народного комиссара, народным комиссаром. После переноса столицы в Кызыл-Орду возглавлял Казахстанский сельскохозяйственный банк.

Ссылки 
 Жанайдаров Сейлбек

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Члены партии «Алаш»
Алашская автономия